Anakelisia är ett släkte av insekter som beskrevs av Wagner 1963. Anakelisia ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sporrstritar
Anakelisia